Maria Fuster Martínez, nadadora mallorquina.
 Maria Fuster Embuena, periodista valenciana.